Saalmann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Saalmann (* 1936), deutscher Schriftsteller und Musiker
 Isolde Saalmann (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Saalmann (Jurist) (* 1928), deutscher Jurist, Vorsitzender Richter am Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts
 Jürgen Saalmann (* 1970), deutscher Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Saalman
 Sahlmann
 Salman